Бомбардировочная авиация (БА, ФБА) — род Фронтовой авиации, предназначенный для поражения группировки войск противника, его наземных и морских объектов в оперативной глубине обороны противника бомбами и ракетами, в том числе с применением ядерного оружия. ФБА также привлекается для ведения воздушной разведки.

Виды бомбардировочной авиации 
В зависимости от характера выполняемых задач и тактико-техническим данным самолётов Бомбардировочная авиация подразделяется на:
 фронтовую (тактическую) авиацию;
 дальнюю (стратегическую) авиацию;

Место фронтовой бомбардировочной авиации в Вооруженных силах государств 
Бомбардировочная авиация организационно входит в состав ряда видов Вооруженных Сил и соответственно является:
 в ВВС СССР — родом Фронтовой авиации (фронтовая БА, ФБА),
 в ВВС (ВКС) России — родом Фронтовой авиации (фронтовая БА, ФБА),
 в ВВС ВМФ России — родом авиации ВМФ (морская БА),
 в ВВС стран НАТО и других государств — входит в Тактическую авиацию.

Задачи бомбардировочной авиации 
Фронтовая бомбардировочная авиация предназначена для совместных действий с сухопутными войсками, а на приморский направлениях и с флотом. Ударами с воздуха БА во взаимодействии с другими родами авиации поддерживает войска в бою и операции, высадку и действия морских и воздушных десантов, уничтожает ракетно-ядерные средства, авиацию на аэродромах и резервы противника, участвует в уничтожении морских и воздушных десантов, срывает манёвр силами и средствами противника и ведёт борьбу с перевозками, дезорганизует тыл и управление войсками противника.

Дальняя бомбардировочная авиация (дальняя авиация), являющаяся средством главного командования, предназначена для самостоятельных действий по объектам, расположенным, как правило, в глубоком тылу противника. При необходимости она может привлекаться и для совместных действий с сухопутными войсками и флотом. Дальняя бомбардировочная авиация составляет главную ударную силу ВВС при проведении ими воздушных операций.

История формирования бомбардировочной авиации 
Бомбардировочная авиация как род боевой авиации сформировалась в ходе Первой мировой войны. Во всех армиях стран, участвовавших в войне, были созданы авиационные части и соединения БА, вооружённые специальными самолётами-бомбардировщиками.

Удельный вес БА в Первой мировой войне составлял около 15 % самолётного парка ВВС воюющих государств, а общая масса сброшенных за войну бомб — около 50000 тонн. К началу Второй мировой войны удельный вес БА в составе ВВС основных государств (Германия, Англия, Франция) достигал 40—50 %. В ВВС Красной Армии он составлял 43 %.

В годы Второй мировой войны численность БА значительно возросла, особенно в странах антигитлеровской коалиции, повысились и боевые качества бомбардировщиков (скорость, высота и дальность полёта, бомбовая нагрузка). Из общего количества бомб массой около 5000000 тонн, сброшенных в этой войне авиацией всех воевавших государств, свыше 90 % было сброшено БА.

Бомбардировочная авиация ВВС РККА (ВВС СССР) прошла в своём развитии ряд этапов. В годы Гражданской войны в составе Красного Военно-Воздушного Флота задачи БА выполняли авиационные отряды, вооружённые устаревшими типами лёгких самолётов и одна эскадра воздушных кораблей «Илья Муромец». К началу 30-х гг. XX века в составе ВВС РККА имелась уже достаточно многочисленная бомбардировочная авиация, организованная в отряды, эскадрильи и бригады, которая подразделялась на:
 лёгкую БА (ЛБА), вооружённую самолётами Р-5,
 тяжёлую (ТБА), вооружённую тяжелыми бомбардировщиками ТБ-1 и ТБ-3.

К концу 30-х гг. XX века БА была оснащена самолётами новых типов, в основном СБ, ДБ-Зф (Ил-4), перешла на новую организационную структуру (авиационные эскадрильи, полки и дивизии, а в ТБА, кроме того, и авиационные корпуса) и стала подразделяться на:
 ближнюю БА (ББА)
 дальнюю БА (ДБА).

В 1940 году на вооружение ББА поступил самолёт Пе-2, а в ДБА — Пе-8. В ходе Великой Отечественной войны части ББА, вооружённые наиболее совершенными типами бомбардировщиков (Пе-2 и др., а с 1943 — Ту-2), действовали днём. Части и соединения ББА, вооружённые менее современными самолётами, действовавшие ночью, были выделены в:
 ночную БА (НБА)
 ночную легкобомбардировочную авиацию (НЛБА).

В 1942 году в ББА, наряду с существовавшими авиационными дивизиями, стали формироваться и бомбардировочные авиационные корпуса резерва ВГК. ДБА в 1942 была реорганизована в авиацию дальнего действия (АДД), а позднее в 18-ю воздушную армию.

В годы Великой Отечественной войны главной задачей БА являлась поддержка сухопутных войск в наступательных и оборонительных операциях. При этом основные её усилия (до 45 % всех самолёто-вылетов) были направлены на удары по войскам противника, расположенным в тактической глубине. БА принимала активное участие в борьбе за господство в воздухе, уничтожая и подавляя авиацию противника ударами бомбардировщиков по аэродромам. Одной из важных задач БА являлась борьба с оперативными перевозками и резервами противника, хотя для этого по ряду причин выделялись ограниченные силы. Соединения АДД, кроме того, наносили удары по административно-политическим центрам, военно-промышленным объектам, военно-морским базам и другим объектам в глубоком тылу.

За проявленный героизм и мужество в боях подавляющее большинство авиационных частей и соединений БА было удостоено звания гвардейских, награждено орденами, им присвоены почётные наименования. Сотням лётчиков и штурманов БА было присвоено звание Героя Советского Союза, а 10 человек удостоены этого звания дважды.

В 50—70-е годы XX века БА большинства стран продолжала совершенствоваться. Переход на реактивные самолёты, оснащённые радиоэлектронным оборудованием, более эффективным вооружением (в том числе бомбами и ракетами с ядерными зарядами), резко увеличил её боевые возможности. Бомбардировщики (ракетоносцы) способны действовать в различных условиях погоды и времени суток, в большом диапазоне высот — от предельно малых до стратосферных, на дозвуковых и сверхзвуковых скоростях полёта. Автономность действий и высокая мобильность позволяют бомбардировщикам (ракетоносцам) уничтожать ракетно-ядерные средства в позиционных районах, надводные корабли и др. подвижные, меняющие своё местоположение цели, быстро переносить свои усилия на различные направления и участки боевых действий войск (флота) без изменения района своего базирования. Возможность перенацеливания бомбардировщиков в воздухе, способность вести самостоятельный поиск целей и уничтожать их немедленно после обнаружения обеспечивают оптимальное целераспределение в сложной боевой обстановке.

Основные самолеты бомбардировочной авиации в послевоенные годы 
 Советские (российские) Як-28, Ил-28, Су-24, Су-34;
 Американский F-111;
 Британский «Канберра»;
 Итальянский, Британский, Германский Panavia Tornado;
 Китайский Xian JH-7

Бомбардировочные авиационные корпуса Фронтовой авиации 
 1-й бомбардировочный авиационный корпус.
 2-й бомбардировочный авиационный корпус
 3-й бомбардировочный Бобруйско-Берлинский ордена Суворова авиационный корпус
 4-й бомбардировочный Львовский Краснознаменный ордена Суворова авиационный корпус (переформирован из 7-го смешанного авиационного корпуса)
 5-й бомбардировочный Люблинский Краснознаменный авиационный корпус (переформирован из 6-го смешанного авиационного корпуса)
 6-й Донбасский бомбардировочный авиационный корпус (сформирован на базе 6-го авиационного корпуса дальнего действия)
 7-й Хинганский бомбардировочный авиационный корпус
 11-й Орловский бомбардировочный авиационный корпус (переформирован из 5-го Орловского авиационного корпуса дальнего действия
 19-й бомбардировочный авиационный корпус сформирован на базе управления 8-го Смоленского авиационного корпуса дальнего действия, после окончания войны с Японией был реорганизован и опять получил наименование 8-й Смоленский авиационный корпус дальнего действия)

Список бомбардировочных авиационных дивизий ВВС РККА в Великой Отечественной войне

См. также 
 Список авиационных дивизий военно-воздушных сил СССР (1941—1945)
 Дивизия
 Авиационная дивизия ПВО
 Истребительная авиационная дивизия
 Штурмовая авиационная дивизия
 Смешанная авиационная дивизия
 Бомбардировочная авиационная дивизия

Примечания

Литература

Ссылки 
 Список операций вооружённых сил СССР во Второй мировой войне
 Советская авиация в Отечественной войне
 Герои Второй Мировой
 Боевой состав ВВС
 Авиаторы Второй мировой войны

Фронтовая авиация